A Primeira Divisão de 1957-58 foi a 24.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14.

Foi o Sporting quem ganhou o campeonato, sendo o décimo título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Arsénio Duarte jogador do GD CUF, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 23 golos.

Promoções e despromoções 1958/1959

Despromovidos à Segunda Divisão 1958/1959
 Salgueiros
 Oriental
Promovidos à Primeira Divisão 1958/1959
 Vitória Guimarães
 Sporting Covilhã

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1957 em Portugal
Futebol de 1958 em Portugal
1957–58